Sveti Ilija ist der Name folgender geografischen Objekte:

 Sveti Ilija (Varaždin), Gemeinde in Kroatien
 Sveti Ilija (Pelješac), Berg bei Orebić auf der Halbinsel Pelješac, Kroatien
 Sveti Ilija (Biokovo), Berg im Biokovo-Gebirge, Kroatien
 Sveti Ilija (Gradac), Berg bei Gradac (Kroatien)